Кукраук (Кук-Караук) () — река, левый приток Сикаси. Длина — 12 км.

На берегу реки находился ныне исчезнувший одноимённый хутор. Возле истока реку пересекает дорога , далее следующая вдоль всего её течения.

Кукраук берёт начало в 6 км к западу от с. Кулгунино в урочище Большого Алатау. Протекает с востока на запад по территории заказника «Ишимбайский» и впадает в Сикасю в 13 км от её устья и в 7 км выше по течению от села Макарово. В засушливые годы пересыхает.

Течёт в скалах — отложениях франского—фаменского ярусов, под большим уклоном. Падает несколькими струями, образуя водопад Кук-Караук. Ответвление слева основного потока течёт в пещере Зигановка (Кук-Караук). По камням возле водопада растёт в большом количестве редкое растение — очиток гибридный, папоротник вудсия северная.

Притоки 
(км от устья)
 3 км: Кунгуртуй (лв)
 5 км: Япраккушъелга (пр)
 10 км: Красная () (лв)

Ландшафт 
Кленово-берёзово-липовые леса с примесью ильма на серных лесных почвах.

Топонимика 
 означает «грохочущая»

Примечания

Литература 
 Ишимбайская энциклопедия. Уфа: Башкирская энциклопедия, 2015, С. 323

Бассейн Зигана
Реки Ишимбайского района